Jacques II est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens :
 Jacques II (1243-1311), roi de Majorque de 1276 à 1311 ;
 Jacques II (1267-1327), roi d'Aragon de 1291 à 1327 ;
 Jacques II (1370-1438), roi consort de Naples de 1415 à 1419, comte de la Marche et de Castres de 1393 à 1438 ;
 Jacques II (1439-1473), roi de Chypre de 1463 à 1473 ;
 Jacques II (1380-1433), comte d'Urgell ;
 Jacques II (1430-1460), roi des Écossais de 1437 à 1460 ;
 Jacques II (1443-1517), Maison de Luxembourg ;
 Jacques II (1633-1701), roi d'Angleterre de 1685 à 1689.

Jacques II de France et de Navarre est aussi le nom royal donné par les légitimistes français au prince Jacques Henri de Bourbon (1908-1975), aîné des descendants du roi Louis XIV de France.

Homonymie